Valkeajärvi kan syfta på:

Sverige

Pikku Valkeajärvi, sjö i Pajala kommun,  (3,94 ha)
Valkeajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754515-181003), sjö i Pajala kommun,  (29,8 ha)
Valkeajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 755693-181272), sjö i Pajala kommun,  (49,2 ha)
Valkeajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 738350-184677), sjö i Övertorneå kommun, 
Valkeajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 739618-184222), sjö i Övertorneå kommun, 
Valkeajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 740721-182887), sjö i Övertorneå kommun,  (8,34 ha)
Valkeajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Valkeajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749986-172669), sjö i Kiruna kommun,  (30,7 ha)
Valkeajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751252-175433), sjö i Kiruna kommun,  (61,8 ha)
Valkeajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752173-174516), sjö i Kiruna kommun,  (11,4 ha)
Valkeajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752685-177739), sjö i Kiruna kommun,  (9,59 ha)
Valkeajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,5 ha)

Finland
Valkeajärvi (sjö i Finland, Lappland)
Valkeajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten)
Valkeajärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 62,02, long 24,97)
Valkeajärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland)
Valkeajärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland)
Valkeajärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland, Finland),  (48,1 ha)

Se även
Valkeisjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn